MOS Technology 6507 je ime za 8-bitni mikroprocesor kojeg je proizvodila američka tvrtka MOS Technology kao manju inačicu popularnog mikroprocesora MOS 6502. Mogao je adresirati samo 8 kB memorije i nije imao linije za prekid (eng. interrupt). U vrijeme kada su integrirani krugovi i memorija bili skupi (1975.) ovaj mikroprocesor je imao komercijalni uspjeh u igraćim konzolama Atari 2600, te u nekim perifernim uređajima.

Tehničke značajke

 pakiranje: 28-nožica (DIL)
 sabirnica: 13-bitna (8 kB)
 arhitektura: 8-bitna

Izvori

 Mikroprocesori